Селека (латиницей пишется как Séléka или Seleka) — вооружённая мусульманская группировка Центральноафриканской Республики, захватившая столицу страны 24 марта 2013 года в ходе острого внутриполитического кризиса, переросшего со временем в гражданскую войну. «Селека» представляет собой коалицию оппозиционных бывшему президенту Бозизе группировок. Само слово на языке санго означает коалицию. Лидером группировки является мусульманин Мишель Джотодия.

После прихода к власти представители группировки заявили о пересмотре договоров на разработку месторождений страны (критике подверглись договоры с Китаем и ЮАР).

Наступление на позиции правительственных войск они начали в декабре 2012 года. За несколько недель наступления они захватили Кага-Бандоро, Нделе, Бриа, Бамбари. При штурме столицы повстанцам помимо правительственных войск противостояли солдаты ЮАР.

Террористические вооружённые группы осуществляли убийства, грабежи, изнасилования, пытки и похищения людей, действуя, главным образом, против гражданских лиц — христиан. После захвата столицы боевикам «Селеки» начали противостоять христианские вооружённые формирования «Антибалака». В начале 2014 года формирования «Селеки» были вынуждены покинуть столицу страны.

Международные силы ООН (из Чада) были замечены в поддержке «Селеки». Власти Судана опровергли своё участие в поддержке группировки. Группировка получает поддержку из Саудовской Аравии.

В настоящее время «Селека» распалась как единая организация (о её роспуске было объявлено в сентябре 2013 года). Одним из преемников «Селеки» является . Его целью является либо восстановить в ЦАР правление «Селеки», либо создать отдельное мусульманское государство на северо-востоке страны. В декабре 2015 года он провозгласил Республику Логон, также известную как Дар Эль Кути.

В октябре 2021 года в Международном уголовном суде (МУС) открываются слушания по подтверждению обвинений в отношении бывшего ополченца Селеки Махамата Саида. Этот бывший милиционер подозревается в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в 2013 и 2014 годах. Это первый случай, когда бывший член «Селеки» столкнулся с судьями Суда.

Примечания 

Политика Центральноафриканской Республики
Конфликты XXI века